Висе́нте Асе́нси Альбенто́са (; род. 28 января 1919, Алькудия-де-Креспинс, Валенсия — 2 сентября 2000, Валенсия) — испанский футболист.

В историю клуба «Валенсия» Висенте Асенси вошёл как один из футболистов легендарной «электрической атаки» () 40-х годов XX века. Воспитанник валенсийского футбола, Асенси всю свою карьеру провёл в воспитавшем его клубе, отдав «Валенсии» в общей сложности 14 лет.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Валенсия», Висенте Асенси дебютировал в Примере в 1940 году, в пятёрке форвардов клуба, вошедшей в историю испанского футбола как «электрическая атака» (Мундо, Горостиса, Эпи, Амадео, Асенси), выступая на позиции левого инсайда. Уже в дебютном сезоне молодой форвард завоевал первый из своих трофеев, став в составе «Валенсии» победителем Кубка Испании. В сезоне 1941/42, первом чемпионском сезоне «Валенсии», на счету Асенси 18 мячей из 81, забитого нападающими клуба.

Начав карьеру как нападающий, в дальнейшем Висенте Асенси переместился в полузащиту. Последние годы футболист провёл уже как защитник, таким образом успев сыграть за клуб на всех позициях (кроме вратарской).

Карьеру профессионального футболиста Висенте Асенси закончил в 1952 году, все 12 лет проведя в футболке «Валенсии». К этому времени в копилке завоёванных им трофеев были три титула чемпиона Испании и два Кубка страны.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Висенте Асенси дебютировал в 1945 году, в матче против сборной Португалии. Последним матчем игрока за «Красную фурию» стал матч чемпионата мира 1950 года, в котором испанцы уступили сборной Швеции 1:3 (таким образом лишившись медалей чемпионата).

Итого: 6 матчей / 0 голов; 4 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Тренерская карьера 
Тренировал клубы «Онда» и «Кастельон».

Достижения 
 Чемпион Испании (3): 1942, 1944, 1947
 Обладатель Кубка Испании (2): 1941, 1949

Ссылки 
 Профиль на сайте LFP
 Профиль как игрока сборной
 Статистика матчей, сыгранных за «Валенсию»
 Матчи и голы за сборную на сайте European Football

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия»